Mylius ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Mylius ist die gräzisierte Form (mit lateinischer Endung) des Familiennamens Müller. Zu weiteren Informationen siehe dort.

Namensträger 
 Achatius Mylius (1608–1664), deutscher lutherischer Theologe
 Adalbert Mylius (1843–1931), deutsch-schweizerischer Chemiker und Diplomat, Technischer Direktor und Teilhaber bei J. R. Geigy
 Adolf Mylius (geboren als Adolf Laban; 1847–1919), deutsch-österreichischer Bühnenschauspieler

 Arnold Mylius (1540–1604), deutscher Buchdrucker und -händler

 Bernhard Mylius (1838–1919), deutscher Architekt

 Caspar Josef Carl von Mylius (1749–1831), deutscher Soldat
 Christian Otto Mylius (1678–1760), deutscher Jurist und preußischer Justizbeamter
 Christlob Mylius (1722–1754), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Christine Mylius (1913–1982), deutsche Schauspielerin
 Crato Mylius (1503–1547), deutscher Buchdrucker, siehe Kraft Müller
 Daniel Friedrich von Mylius (1657–1741), Silber- und Goldschmied in Danzig
 Eberhard von Mylius (1813–1861), deutscher Jurist und Politiker

 Felix Johann Albrecht Mylius (1717–1792), deutscher Jurist
 Ferdinand Friedrich Heinrich von Mylius (1784–1866), General
 Franz Mylius (1854–1931), deutscher Chemiker

 Gottlieb Friedrich Mylius (1675–1726), deutscher Jurist und Naturforscher

 Helmuth Mylius, deutscher Unternehmer, Politiker, Zeitungsverleger und Soldat

 Karin Mylius (1934–1986), deutsche Sekretärin, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle (Saale)

 Klaus Mylius (* 1930), deutscher Indologe
 Ludvig Mylius-Erichsen (1872–1907), dänischer Polarforscher
 Martin Mylius (1542–1611), deutscher Dichter 
 Paul Mylius (* 1904), deutscher Jurist und SS-Führer
 Ulrich von Mylius (1896–1974), deutscher Landrat
 Wilhelm Christhelf Sigmund Mylius (1753–1827), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Wilhelmine Mylius, Märchenerzählerin, Dichterin und Buchhalterin
 Wolfgang Michael Mylius (1636–1712/13), deutscher Komponist und Kapellmeister

Siehe auch 
 Mylius-Getriebe, eine Getriebeart für Eisenbahnen
 Mylius (Adelsgeschlecht)
 Milius

Weblinks 
 Mylius bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname